El térrmino termómetro de Galileo puede referirse a:
 El Termoscopio, aparato ideado por Galileo Galilei en 1592 que permitía distinguir subidas y bajadas de temperatura, pero no medir estas; o
 El termómetro de Galileo, que permite medir temperaturas de modo impreciso y que se usa en la actualidad como objeto decorativo.